Andrzej Karpiński – historyk, pracownik Instytutu Historii PAN. 
 Andrzej Karpiński – plastyk, muzyk, współtwórca grupy Reportaż.
 Andrzej Karpiński – ekonomista, członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”